Ramparts – videogioco per home computer del 1987
 Ramparts – rivista statunitense 1962-1975
 The Ramparts – catena montuosa del Canada
 The Ramparts – rapide del fiume Mackenzie